Shaxi bezeichnet:

 Shaxi (Chao’an) (沙溪镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Chao’an in der chinesischen Provinz Guangdong
 Shaxi (Jianchuan) (沙溪镇), Großgemeinde im Kreis Jianchuan in der chinesischen Provinz Yunnan
 Shaxi (Miluo) (沙溪镇), Großgemeinde der Stadt Miluo in der chinesischen Provinz Hunan
 Shaxi (Qujiang) (沙溪镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Qujiang in der chinesischen Provinz Guangdong
 Shaxi (Taicang) (沙溪镇), Großgemeinde der Stadt Taicang in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Shaxi (Tongjiang) (沙溪镇), Großgemeinde im Kreis Tongjiang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Shaxi (Xinchang) (沙溪镇), Großgemeinde im Kreis Xinchang in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Shaxi (Xinzhou) (沙溪镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Xinzhou in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Shaxi (Yongfeng) (沙溪镇), Großgemeinde im Kreis Yongfeng in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Shaxi (Zhangpu) (沙西镇), Großgemeinde im Kreis Zhangpu in der chinesischen Provinz Fujian
 Shaxi (Zhongshan) (沙溪镇), Großgemeinde der Stadt Zhongshan in der chinesischen Provinz Guangdong
 Shaxi (Emeishan) (沙溪乡), Gemeinde der Stadt Emeishan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Shaxi (Huitong) (沙溪乡), Gemeinde im Kreis Huitong in der chinesischen Provinz Hunan
 Shaxi (Lichuan) (沙溪乡), Gemeinde der Stadt Lichuan in der chinesischen Provinz Hubei
 Shaxi (Mingxi) (沙溪乡), Gemeinde im Kreis Mingxi in der chinesischen Provinz Fujian
 Shaxi (Dejiang) (沙溪土家族乡), Nationalitätengemeinde der Tujia im Kreis Dejiang in der chinesischen Provinz Guizhou
 Shaxi (Langzhong) (沙溪街道), Straßenviertel der Stadt Langzhong in der chinesischen Provinz Sichuan